Springs peut désigner :
 Springs, une ville sud-africaine ;
 Springs, un hameau de la ville de East Hampton aux États-Unis ;
 Springs, une ville de Pennsylvanie aux États-Unis ;
 The Springs, une ville de Californie aux États-Unis ;
 Springs, un groupe féminin japonais de J-pop.

Voir aussi